TER puede referirse a:

 Aeropuerto de Lajes (Portugal), en su código IATA; 
 Río Ter, en España; 
 Transporte Exprés Regional, un sistema de ferrocarril francés; 
 Tren Español Rápido, otra denominación de los automotores de ferrocarril de la Serie 597 de Renfe; 
 Técnico Especialista en Radiodiagnóstico; o
 Tribunal Electoral Regional de Chile;
 Tour European Rally.